Касперская, Иоанна (род. 1948) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 Касперская, Наталья Ивановна (род. 1966) — российский предприниматель, специалист в области компьютерной безопасности, бывшая жена Е. В. Касперского.